Występy w europejskich pucharach rosyjskiego klubu piłkarskiego Torpedo Moskwa.

Wykaz spotkań pucharowych

1966–2000

2001–2020

Osiągnięcia

Bibliografia 

 

Torpedo Moskwa
Rosyjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach